2. ŽNL Zadarska u sezoni 2015./16. je predstavljala drugi rang županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je jedanaest klubova, a ligu je osvojila Croatia iz Turnja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Najbolji strijelci 
Pikazani strijelci 10 i više golova u 2. ŽNL Zadarska 2015./16.

Poveznice 
 2. ŽNL Zadarska

Izvori 
 
 nszz-zadar.hr, glasnici  
 nszz-zadar.hr, Službeno glasilo NSZŽ, br. 24, god. XII (raspored 2. ŽNL 2015./16.), objavljeno 2. rujna 2015., preuzeto 23. rujna 2017. 
 

 

2015-16
Zadarska-2